Furs, lleis creades per a constituir com a nació, principat o regne un territori conquerit 
 Fur (grup humà) cultura pròpia de Darfur 
 Llengua fur 
 Fur (illa) illa de Dinamarca al Limfjord